Орлов Андрій, відомі носії:
 Орлов Андрій Анатолійович (Орлуша) ( 1957) — російський поет.
 Орлов Андрій Вікторович ( 1970) — член Партії регіонів, народний депутат України.
 Орлов Андрій Ігорович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.